Абетка — те ж саме, що Алфавіт, Азбука. Літери, що вживають у письмі певної мови, розташовані у певному порядку.
 Абетка, або буквар — посібник для навчання грамоти.
 Абетка (в художній літературі) — жартівлива поетична форма, у якій у віршових рядках слова дібрані переважно на певну літеру.
 «Абетка» — місячник ВІД «Діана плюс», що виходить у Тернополі від 2004 року.
 Абетка (інформатика), скінченний набір символів або літер.